

Patronyme 

 Jacopo Avanzi  (mort en 1416), peintre italien de la pré-Renaissance ;
 Francisco Jesuíno Avanzi, plus connu sous le nom de Chicão (1949–2008), joueur de football brésilien ;
 Giuseppe Avanzi (1645-1718), peintre italien baroque ;
 Vittorio Avanzi (1850-1913), peintre italien.

Autres usages 
 Avanzi, émission de télévision italienne diffusé de 1991 à 1993 sur Rai 3.

Patronyme italien